Змагання зі спринту серед чоловіків на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2016 відбулись 4 і 5 березня 2016. Перемогу здобув Джейсон Кенні з Великої Британії, який у фіналі здолав австралійця Метью Ґлетцера.

Результати

Кваліфікація
Кваліфікація розпочалась о 09:00.

1/16 фіналу
Заїзди 1/16 фіналу розпочались о 10:09.

1/8 фіналу
Заїзди 1/8 фіналу розпочались об 11:41.

Перезаїзд 1/8 фіналу
Перезаїзд 1/8 фіналу відбувся о 12:08.

Чвертьфінали
Чвертьфінальні заїзди розпочались о 14:45.

Заїзд за 5–8-ме місця
Заїзд за 5–8-ме місця відбувся о 17:00.

Півфінали
Півфінальні заїзди розпочались о 19:00.

Фінали 
Фінали розпочались о 21:03.

Примітки 

спринт (чоловіки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — спринт (чоловіки)